une colline de la ville du Cap en Afrique du Sud ;
 une ville de Californie aux États-Unis ;
 une colline de la ville de Saint-Jean de Terre-Neuve dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada ;
 une communauté de la ville de Calgary, en Alberta, au Canada ;
 une banlieue de la ville de Dunedin située dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.